Ruczaj ist ein polnischer Orts- und Gewässername:
 Ruczaj (Krakau), Ortschaft der Stadt Krakau, Woiwodschaft Kleinpolen
 Ruczaj (Ruciane-Nida), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

 Ruczaj (Jezioro Nidzkie), Zufluss des Jezioro Nidzkie im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch: Ruczaj-Zaborze